Yuanyang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuanyang, Xinxiang, härad i Henan-provinsen, 
 Yuanyang, Honghe, härad i Yunnan-provinsen, 

Robotskapade Kinaförgreningar